Le patronyme italien Brogno est d'origine calabre, plus particulièrement du pays de Cosenza; il pourrait être une italianisation du nom slave Bronius, autrefois également utilisé par les peuples germaniques (répandu comme Bronislaw).

Dante Brogno (1966-), ancien footballeur belge devenu entraîneur ;
Toni Brogno (1973-), footballeur belge.

Patronyme italien